Селанова () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Селанова. Занимает площадь 67,3 км². Население 5949 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Знаменитые уроженцы 
 Мануэл Куррос Энрикес (1851—1908) — галисийский поэт, выдающийся представитель галисийского возрождения 2-й половины XIX века

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Celanova
 Terra de Celanova
 Web Mancomunidad Terra de Celanova

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе